Гета () е име на:

 Гети (getae, getes), тракийски народ, живял в България
 Когномен Гета
 Гай Лициний Гета, консул 116 пр.н.е.
 Гней Хозидий Гета, суфектконсул 47 г.
 Хозидия Гета (* 65 г.), съпруга на Марк Виторий Марцел, прабаба на Септимий Север
 Гай Виторий Хозидий Гета, авралски брат; син на Хозидия Гета
 Публий Септимий Гета (баща на Септимий Север) (110–198), баща на император Септимий Север
 Публий Септимий Гета, римски император (209-211)
 Публий Септимий Гета (консул 203 г.), суфектконсул 191, консул 203 г.; брат на император Септимий Север
 Хозидий Гета, римски поет 2/3 век

Други:
 Гета (обувки), японски дървени сандали
 Гета (Финландия), община във Финландия